Петур Ханс Хансен (; род. 18 июня 1963 года в Тофтире, Фарерские острова) — фарерский футболист, известный по выступлениям за клуб «Б68».

Биография 
Воспитанник тофтирского футбола. Хансен дебютировал за «Б68» 26 апреля 1981 года в матче высшей лиги Фарерских островов против клаксвуйкского «КИ». 14 июня в поединке с «ТБ» он забил свой первый гол за тофтирцев. Всего в дебютном сезоне отметился двумя забитыми мячами в 11 матчах первенства. В сезоне-1982 также провёл 11 игр в чемпионате, забив в них 3 гола. 1983 год оказался наиболее продуктивным для нападающего: отличившись 10 раз в 14 встречах, он стал лучшим бомбардиром чемпионата Фарерских островов. В сезонах 1984 и 1985 тоже отыграл по 14 игр и внёс весомый вклад в два первых чемпионства тофтирцев.

В 1986 году Хансен потерял место в основном составе «Б68». Он снова стал регулярно появляться на поле через 4 года, приняв участие в 17 из 18 матчей сезона-1990 и отметившись в них 5 забитыми мячами. В 1991 году вновь лишился статуса игрока основы, сыграв всего 3 игры в чемпионате, а также отыграв 3 кубковых поединка. В сезоне-1992 провёл 7 матчей и забил 1 гол, таким образом внеся свой вклад в завоевание тофтирцами третьего чемпионского титула. В 1993 году сыграл две последние игры за первую команду клуба. В 1993—1995 годах выступал за дублирующий состав «Б68» в низших лигах, после чего принял решение завершить карьеру.

После ухода из футбола стал завхозом стадиона «Свангаскар», на котором играет его бывший клуб. Также входит в Совет коммуны Нес.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б68»
 Чемпион Фарерских островов (3): 1984, 1985, 1992

 «Б68 II»
 Победитель второго дивизиона (1): 1995

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Фарерских островов (1): 1983 (10 голов)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль на WorldFootball 
 Профиль на официальном сайте коммуны Нес 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»